Поклад — фамилия:
 Поклад, Александр Борисович — советский и российский тележурналист, писатель.
 Поклад, Борис Иосифович — советский дипломат, доктор исторических наук, чрезвычайный и полномочный посланник 1-го класса.
 Поклад, Игорь Дмитриевич (род. 1941) — композитор.
 Поклад, Николай Станиславович (1946—2010) — советский художник и книжный иллюстратор.